The City of Purple Dreams – film del 1918 diretto da Colin Campbell
City of Purple Dreams – film del 1928 diretto da Duke Worne